Een verkeersweg:
 N979 (Nederland), zie Provinciale weg 979

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing